Tilg ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Tilg (* 1967), österreichischer Politiker (ÖVP) und Landesrat
 Herbert Tilg (* 1962), österreichischer Internist und Hochschulprofessor
 Stefan Tilg (* 1976), österreichischer Klassischer Philologe
 Wilfried Tilg (* 1957), österreichischer Politiker (FPÖ) und Offizier

Siehe auch:
 Tilch